Бей-Вью () — статистически обособленная местность в округе Скаджит штат Вашингтон, США. В 2010 году проживало 696 человек, а плотность населения была 78,4 человека на км². Часть метрополитенского ареала Маунт-Вернон — Анакорт.

Примечания 

Статистически обособленные местности штата Вашингтон
Населённые пункты округа Скаджит